Макшарип Багаудинович Мужухоев (род. 25 декабря 1942 год, Грозный, Чечено-Ингушская АССР — 16 июля 2015 год) — советский и чечено-ингушский археолог, доктор исторических наук, профессор, заслуженный деятель науки Чечено-Ингушской Республики и Республики Ингушетия, почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации, лауреат высшей награды Ингушетии ордена «За заслуги», директор НИИ гуманитарных наук. Представитель тайпа мужахой.

Биография 
М. Мужухоев родился 25 декабря 1942 года столице Чечено-Ингушской АССР городе Грозный. Окончил исторический факультет Чечено-Ингушского государственного университета, после окончании преподавал в школе. В 1967 году стал сотрудником Чечено-Ингушского научно-исследовательского института. Это время когда кавказоведеним занимался Евгений Крупнов. Авторитет крупного учёного и его изыскания в какой-то мере сказались и на М. Мужухоева, который поступает в Институт археологии академии наук СССР.

В 1972 году М. Мужухоев возвратился в родной институт где получил должность старшего научного сотрудника возглавил сектор археологии и этнографии, параллельно исполнял обязанности учёного секретаря.

В основной его исследовательской работы становится горная Ингушетия. Историк И Евгений Крупнов верил в успех своего ученика М. Мужухоева и не сомневался, что он посвятит этому долгие годы кропотливых исследований.

М. Мужухоев начал активно работать, регулярно проводил исследования в горных районах и на их основе писал научные статьи и монографии. Полевые работы он проводил не только в Ингушетии, но и в соседних регионах. Весь материал лёг впоследствии в основу его докторской диссертации, которую он защитил в 1987 году.

Профессор В. А. Шнирельман в своей работе "Быть аланами. Интеллектуалы и политика на Северном Кавказе в ХХ веке", (Москва, 2006г.) так отзывался о М. Мужухоеве:
 
Последние пятнадцать лет ряд орстхойских интеллектуалов делали все для возрождения орстхойской идентичности. С особой энергией этим занимался заведующий кафедрой истории СССР Чечено-Ингушского государственного университета, археолог М.Б. Мужухоев. Он доказывал, что орстхойцы являлись отдельным вайнахским народом и что, несмотря на ассимиляционные процессы XX в., они сохранили свою особую идентичность

Библиография 
 Средневековые культовые памятники Центрального Кавказа (К истории религ. верований в X—XIX вв.) Мужухоев М. Б. 220, 1 с., 16 л. ил. 1989. Грозный
 Средневековая материальная культура горной Ингушетии (13-17вв.). Грозный, 1977 (11 п.л.)
 Вопросы истории вайнахов.  Грозный, 1992 (12 п.л.)
 Ингуши. Саратов, 1995 (9,5 п.л.)
 Нарты. Аланы. Вайнахи. Назрань, 1996 (7 п.л.)
 Нахи на Кавказе (подготовлена в печать, 15 п.л.)

Примечания 

Персоналии:Ингушетия
Персоналии:Чечня